Алекса́ндр Ива́нович Семёнов: Семёнов, Александр Иванович (1856—1909) — академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Семёнов, Александр Иванович (1922—2020) — Герой Советского Союза.
 Семёнов, Александр Иванович (род. 1941) — советский художник-карикатурист и писатель, работал в журнале «Мурзилка».
 Семёнов, Александр Иванович (род. 1962) — советский легкоатлет-спринтер.